Dominique Pouchin (1949-), journaliste français
 Marine Pouchin, présentatrice de télévision française
 Pierre Guillaume Pouchin de La Roche (1767-1825), général français de la Révolution et de l'Empire¨
 Jean Eglé Edouard Pouchin, (1812-1883), lieutenant-général belge né à Dieppe et mort à Spa.  Son épouse, Elisabeth Müller, avait épousé en première noces Jean-Baptiste Meeûs (1779-1856), cofondateur du Jardin botanique de Bruxelles  (voir Famille Meeûs)